Джозеф Майер:
 Майер, Джозеф Эдвард (1904—1983) — американский физик.
 Майер, Джозеф (1939—2016) — польский химик, ректор Лодзинского технического университета (1996—2002).